Гатаулин — фамилия:
 Гатаулин, Ахияр Мугинович (1935—2015) — советский и российский учёный в области экономической статистики и кибернетики.
 Гатаулин, Равиль Фатыхович (род. 1954) — советский хоккеист.

См. также 
 Гатауллин